Il Deutsche Tourenwagen Masters 2016 è la diciassettesima edizione del Deutsche Tourenwagen Masters, da quando la serie è ripresa nel 2000.

Scuderie e piloti

Risultati e classifiche

Calendario e Gare

Classifiche

Classifica piloti

Classifica costruttori

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

2016